Het Veikkausliiga 2010 seizoen was het 80ste seizoen in het Finse topvoetbal. Het seizoen begon op 16 april 2010 en werd beslist op 23 oktober 2010. HJK Helsinki was de titelverdediger en won onder leiding van trainer-coach Antti Muurinen opnieuw de landstitel dit seizoen met vier punten voorsprong op achtervolger KuPS.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

<center>JJK handhaaft zich na de 2-0 thuisoverwinning in de Veikkausliiga </center>

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zes of meer assists achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2010 uitkwamen in de Veikkausliiga.

Kampioensteam
 HJK Helsinki 
Ville Wallén, Tuomas Kansikas, Mikko Hauhia, Peter Magnusson, Cheyne Fowler, Janne Saarinen, Rafinha, Sebastian Sorsa, Juho Mäkelä, Mathias Lindström, Jani Viander, Pyry Kärkkäinen, Johannes Westö, Akseli Pelvas, Jarno Parikka, Dawda Bah, Juhani Ojala, Aki Riihilahti, Mikko Sumusalo, Valtteri Moren, Erfan Zeneli, Teemu Pukki, Zakaria Kibona, Dema, David Ramadingaye en Tomas Karike. Trainer-coach: Antti Muurinen.

Prijzen
Beste speler
 Mohamed Kamara (HJK Helsinki)
Beste nieuwkomer
 Roope Riski (TPS Turku)
Beste doelman
 Jukka Lehtovaara (TPS Turku)
Beste verdediger 
 Juhani Ojala (HJK Helsinki)Beste middenvelder:
 Miikka Ilo (KuPS Kuopio)
'''Beste aanvaller
 Juho Mäkelä (HJK Helsinki)

Zie ook
Beker van Finland 2010
Fins voetbalelftal in 2010

2010
Competitievoetbal 2010